еПри Швейцарии 2019 года (официально 2019 Julius Baer Swiss E-Prix) — автогонка чемпионата «Формулы E», которая прошла 22 июня 2019 года на городской трассе Берна. Это был одиннадцатый этап сезона 2018-19, и второй еПри, который проходил на территории Швейцарии. Пилот команды DS Techeetah Жан-Эрик Вернь стал победителем гонки, стартовав с поул-позиции. Благодаря победе Жан-Эрик Вернь остался лидером личного зачета, имея перед финальным этапом преимущество в 32 очка над своим ближайшим соперником Лукасом ди Грасси, а команда DS Techeetah также сохранила лидерство в командном противостоянии, имея преимущество в 43 очка над командой Audi.

События перед еПри 
Изначально планировалось, что гонка в Швейцарии состоится в Цюрихе 9 июня, но из-за того, что в начале июня в городе проходят различные фестивали, власти Цюриха посчитали гонку «серьезной нагрузкой на жителей» и отказались от неё. В итоге столица Швейцарии город Берн принял данный этап.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода: Пасмурно. Сухо. Воздух +20…21 °C. Трасса +20…21 °C

Суперпоул

Гонка

Круги лидирования

Примечания 
 Три очка за поул-позицию.
 Одно очко за быстрый круг в первой десятке.
 Хосе Мария Лопес был дисквалифицирован за превышение мощности мотора.
 Антониу Феликс да Кошта получил штраф в 5 секунд за превышение скорости под желтыми флагами.
 Андре Лоттерер получил штраф в 22 секунды за выезд с пит-лейн на красный сигнал светофора.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 

Спорт в Швейцарии в 2019 году
ЕПри Формулы E